Tycho Brahe
Tycho (cratera)
1677 Tycho Brahe
 Tycho (músico)

Desambiguação